Вильгельм Майер:
 Майер, Вильгельм (1831—1898) — австрийский композитор и музыкальный педагог.
 Майер, Вильгельм Евгеньевич (1918—1985) — советский медиевист-германист-аграрник.